Vert-mag.com
O APB World Tour é o circuito masculino internacional de bodyboard, que começou em 1994 e sofreu algumas mudanças nos nomes e regulamentos desde então.

Todos os anos, o bodyboarder que se classifica com mais pontos no ranking internacional, após competir nos eventos da World Tour em todo o mundo, recebe o título mundial. Este título é reconhecido por todos os bodyboarders e indiscutível por qualquer outra organização do mundo.

A turnê é regida pela Associação de Bodyboarders Profissionais, órgão máximo do bodyboard mundial.

O maior vencedor do circuito é o havaiano Mike Stewart, com 9 títulos mundiais. O objetivo principal do World Tour é promover o bodyboard em todo o mundo executando eventos internacionais de qualidade que incentivem a condução técnica. A maioria dos locais de competição são praias que possuem ondas mais técnicas e desafiadoras do mundo, tais como Shark Island em NSW Austrália, Zicatela no México, Pipeline no Havaí, Arica no Chile, Middles em Porto Rico, Itacoatiara no Brasil e Ilhas Canárias.

A última campeã foi revelada em 8 de outubro de 2017, na sétima e penúltima etapa realizada na Praia do Norte, na Nazaré, quando a portuguesa Joana Schenker garantiu a conquista do título mundial da modalidade, apesar de eliminada nas quartas-de-final, sendo a primeira atleta portuguesa a conseguir esse feito.

Campeões Mundiais Masculino

Campeãs Mundiais Feminino

Ver também 
 ASP World Tour

Ligações externas 
 

Bodyboard
Campeonatos mundiais de esportes aquáticos
Fundações em 1982